Сэйлом Иу Кам Шин (, , родился 4 февраля 1988 года в Гуандуне) — гонконгский регбист, выступающий на позиции защитника за клуб «» и за сборную Гонконга.

Биография 
Окончил школу Фун Кай Лю Ман Ши Тон в 2008 году, в том же году был впервые приглашён на Гонконгскую серию по регби-7 как зритель, что и подтолкнуло его к выступлениям в регбийных командах. В 2009 году дебютировал на Восточноазиатских играх в составе сборной по регби-7, став серебряным призёром и повторив этот результат на Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (оба раза гонконгцы уступили японцам).

Дебютную игру за команду по регби-15 Сэйлом провёл 22 мая 2010 года в Токио против сборной Японии. С апреля 2013 года стал профессионалом после официального признания сборной по регби-7 Гонконгским спортивным институтом, в том же году в составе сборной Гонконга стал серебряным призёром Спартакиады народов КНР. В 2014 году стал серебряным призёром Азиатских игр в Инчхоне, через 4 года выиграл и Азиатские игры в Джакарте, и чемпионат Азии, принеся Гонконгу первые золотые медали по регби-7 и регби-15 на азиатском уровне.

Выступал в составе сборной Гонконга по регби-15 в репечаже — финальном утешительном отборочном турнире к чемпионату мира 2019 года, однако гонконгская сборная не смогла пройти на чемпионат (прошла сборная Канады). Неоднократный участник этапов Мировой серии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Гонконга
Игроки РК «Тайгерс»
Игроки сборной Гонконга по регби
Игроки сборной Гонконга по регби-7